Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Thoreau Tennis Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Concord (Massachusetts)